NGC 5201 (другие обозначения — UGC 8480, MCG 9-22-69, ZWG 271.45, PGC 47324) — галактика в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5201
Большая Медведица (созвездие)